Balcó: element arquitectònic d'origen italià.
 Balcó (joc de cartes): joc de cartes català
 El balcó: pintura d'Édouard Manet

Pàgines de desambiguació